złośliwość histologiczna (grading)
 choroba złośliwa